Гран-прі Італії 2010 (офіційно LXXXI Gran Premio Santander d'Italia) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 12 вересня 2010 року на Національному автодромі Монци, Монца, Італія. Це була чотирнадцята гонка сезону 2010 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки:
 Віталій Петров був оштрафований на 5 позицій за блокування Тімо Глока під час першої частини кваліфікації.
 Тімо Глок був оштрафований на 5 позицій за зміну коробки передач.

Перегони 

 Камуї Кобаясі стартував з піт-лейн.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки 

Гран-прі Італії
Формула-1 — Чемпіонат 2010
2010 в Італії
Вересень 2010